Spojení písmen C a J může mít různé významy:

CJ 
 ženskou katolickou řeholní společnost Congregatio Jesu
 švýcarskou železniční společnost Chemins de fer du Jura 
 rumunskou župu Cluj
 označení titulu Candidatus Junior (z lat.) v některých nadnárodních a mezinárodních organizacích
 gangster Carl Johnson v počítačové hře Grand Theft Auto: San Andreas

Zkratky